Lakatos (ungarisch für Schlosser) ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes Lakatos (* 1962), ungarische Jazzsängerin
 Alejandro Lakatos (* 1973), rumänischer Boxer
 Béla Szakcsi Lakatos (1943–2022), ungarischer Jazzpianist und Komponist (der Familienname ist Szakcsi Lakatos)
 Dezső Lakatos (1944–1997), ungarischer Jazzmusiker
 Emil Lakatos (1920–2010), ungarischer Gehiemdienstoffizier und Diplomat
 Géza Lakatos (1890–1967), ungarischer General

 Imre Lakatos (1922–1974), ungarischer Mathematiker, Physiker und Wissenschaftsphilosoph
 Josh Lakatos (* 1973), US-amerikanischer Sportschütze
 Menyhért Lakatos (1926–2007), ungarischer Schriftsteller
 Pál Lakatos (* 1968), ungarischer Boxer

 Roby Lakatos (* 1965), ungarischer Violinist
 Ruža Nikolić-Lakatos (1945–2022), Sängerin der Lovara
 Tony Lakatos (* 1958), ungarischer Jazzsaxofonist

Siehe auch:
 Lakatos-Dynastie, eine Familie ungarischer Roma-Musiker
 Lakatos Award, Wissenschaftspreis für Beiträge zur Wissenschaftstheorie